Fromageot ist der Familienname von:
 Claude Fromageot (1899–1958), französischer Biochemiker
 Henri Fromageot (1864–1949), französischer Jurist und Diplomat